Amichai bezeichnet:
 Jehuda Amichai (1924–2000), deutsch-israelische Lyriker
 Amichai (Siedlung), israelische Siedlung in Mateh Benjamin